Тугаринова — женская форма фамилии . Известные носители:
* Тугаринова, Клавдия Алексеевна (1876 или 1877—1942) — оперная певица.
 Тугаринова, Татьяна Фёдоровна (1925—1983) — советская певица (драматическое сопрано), народная артистка РСФСР (1970).